Arroz blanco puede hacer referencia a:
 Arroz blanco (tipo de arroz), arroz que se ha procesado para descascararse y ya no es arroz integral.
 Arroz blanco (gastronomía), sencilla preparación, típico acompañamiento de las comidas.